Ива́н Ми́тин:

 Митин, Иван Александрович (1920—1997), известен под псевдонимом Иван Александрович Удалов — советский писатель.
 Митин, Иван Иванович (1856—?) — российский архитектор.
 Митин, Иван Игоревич (род. 1983) — российский географ.
 Митин, Иван (1927—1953) — советский бандит.
 Митин, Иван Григорьевич (1901—1946) — советский конструктор стрелкового оружия.